Борис Рыжий: Рыжий, Борис Борисович (1974—2001) — русский поэт.
 Рыжий, Борис Петрович (1938—2004) — советский и российский учёный в области горного дела и геофизики.